Capillaria tenuissima peut désigner :
 Capillaria tenuissima (Rudolphi, 1809), nématode de la famille des Capillariidae parasitant des oiseaux ;
 Capillaria tenuissima (Withering) Stackhouse, synonyme de Chondria capillaris, une algue rouge de la famille des Rhodomelaceae.

Notes et références